Ванденко Андрій Євгенович (1959) — російський журналіст-інтерв'юер.
 Ванденко Леонід Дмитрович (нар. 2 липня 1950 р., Тракт (село)) — художник-живописець.
 Ванденко Леонід Степанович (13 червня 1913, село Митки Подільської губернії, тепер Барського району Вінницької області — березень 1987, місто Київ) — український радянський і компартійний діяч.